Лос Пикос има више значења:

 Лос Пикос (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пикос, Лоте Нумеро Дијесисеис (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику